Бенга; Бенґа

 Александру Бенга (* 1989) — румунський футболіст, півзахисник азербайжанського клубу «Габала».
 Георге Бенга (* 1944) — румунський лікар і біолог. Лавреат Нобелівської премії-2004.
 Ота Бенґа (1887—1916) — пігмей народності мбуті; живий експонат.
 Сохна Бенґа (* 1967) — сенегальська письменниця і поетка.

 Бенга — мова групи банту народу бенга.
 Бенга — бантоїдний народ в Габоні й Екваторіальній Гвінеї.
 Бенґа — кенійська поп-музика в 1940-1960-х роках.